Rudas Imre (1905–1993) fagottművész, főiskolai tanár
Rudas Imre (1949) informatikus, egyetemi tanár, rektor